Stazione di Schönefeld può riferirsi a:
 Stazione di Berlino-Schönefeld Aeroporto
 Stazione di Schönefeld (Kreis Jüterbog)